The Code steht für:
 The Code, deutscher Titel Codename: Linux, finnisch-französischer Dokumentarfilm von Hannu Puttonen aus dem Jahr 2001
 The Code – Vertraue keinem Dieb, amerikanisch-deutscher Spielfilm von Mimi Leder aus dem Jahr 2009
 The Code (Fernsehserie), australische Fernsehserie aus dem Jahr 2014
 The Code (Band), US-amerikanische Ska-Punk-Band